Ел Кампаменто има више значења:

 Ел Кампаменто (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кампаменто (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кампаменто (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампаменто (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампаменто (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампаменто, Серо Бланко (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампаменто (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампаменто (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампаменто, Ел Парахе (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампаменто (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампаменто (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кампаменто (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кампаменто, Ел Собако (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кампаменто (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кампаменто (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кампаменто (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кампаменто (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кампаменто, Лома дел Кампаменто (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кампаменто, Лас Косинас (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кампаменто (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кампаменто (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кампаменто, Сеста Манзана де Николас Ромеро (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кампаменто (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Кампаменто, Ла Сиљета (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кампаменто (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампаменто (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампаменто (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кампаменто (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кампаменто (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кампаменто (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кампаменто (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампаменто (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампаменто (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампаменто (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику